Municipio de Thayer puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Thayer (condado de Oregón, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Oregon.
 Municipio de Thayer (condado de Thurston, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Thurston.